Велеса — посёлок в Западнодвинском районе Тверской области России, административный центр Западнодвинского сельского поселения.

Расположен на правом берегу реки Велесы примерно в 4 километрах к северо-востоку от районного центра, города Западной Двины. В посёлке шесть улиц и два переулка.

По состоянию на 1997 год в посёлке имелось 80 хозяйств и проживало 196 человек. В Велесе находилось Коробковское лесничество, отделение связи, начальная школа, библиотека, медпункт, магазин. До 2005 год посёлок являлся административным центром ныне упразднённого Хотинского сельского округа. В 2005 году вошёл в состав Западнодвинского сельского поселения. С 2010 года является его центром.

Население

Примечания 

Населённые пункты Западнодвинского района